Sonata per pianoforte e violino n. 9 "a Kreutzer" – sonata per violino e pianoforte composta da Ludwig van Beethoven
 Sonata a Kreutzer – romanzo di Lev Tolstoj
 Sonata a Kreutzer, film del 1921 diretto da Umberto Fracchia
 Sonata a Kreutzer – film diretto da Pëtr Čardynin
 Quartetto n. 1 di Leoš Janáček – noto anche come Sonata a Kreutzer
 La sonate à Kreutzer, film di Éric Rohmer